De Nieuwborg is een verdwenen kasteel in Blerick, tegenwoordig een stadsdeel van de Nederlandse gemeente Venlo.

Het goed moet in ieder geval hebben bestaan sinds de 14e eeuw. In 1326 is een hof te Baarlo verbonden aan een laatbank met 170 horige goederen, onder andere in Blerick. In de 18e eeuw worden deze goederen pas afzonderlijk genoemd, waarbij rookhoenderlijsten aan het licht komen bij de Nieuwborg. Uit de tynsboeken blijkt echter dat de archiefstukken teruggaan tot 1500. Hieruit wordt duidelijk dat in de Nieuwborg een laathof gevestigd was. In ieder geval tot in de late 16e eeuw waren een aantal laatgoederen in Blerick tynsplichtig aan het Huis Baarlo.

In 1831, op 1 augustus, vindt de verkoop plaats van een kamp op het Nieuwborg. Het is onduidelijk of het kasteel dan nog bestaat. Op 7 oktober 1833 wordt een akte van ruiling getekend, waarbij een perceel in het Kraanveld (Craneveld?) wordt geruild tegen een perceel op het Nieuwborg. Uit 1861 stamt een in de gemeentelijke archieven bewaard gebleven kwitantie, waarin een perceel bouwland wordt omschreven aan het Nieuwborg.

In 1934 wordt, in de directe nabijheid van de plek waar het kasteel heeft gelegen, de Lambertuskerk gebouwd. Het is niet uitgesloten, dat de kerk zelf op exact dezelfde locatie is gebouwd. Tussen 1948 en 1958 worden door de gemeente Venlo afrasteringen aangebracht langs percelen op het Nieuwborg ter voorbereiding van onteigeningsprocedures. Tevens wordt tussen 1948 en 1952 een exploitatieopzet opgemaakt voor grondverkoop ten behoeve van woningwetwoningen en worden tussen 1949 en 1953 aan het Nieuwborg en in de woonwijk Tuindorp voortuintjes aangelegd. In diezelfde tijd wordt ook de aan het verdwenen kasteel refererende Nieuwborgstraat aangelegd.

Kasteel in Venlo
Verdwenen kasteel in Nederland